Il doppio del torneo di tennis Tumkur Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Prakash Amritraj e Rik De Voest che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e Branislav Sekáč 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Dmitri Vlasov (primo turno)
 Ota Fukárek /  Michal Tabara (semifinali)

 Rohan Bopanna /  Harsh Mankad (primo turno)
 Prakash Amritraj /  Rik De Voest (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tumkur Challenger 2003